Anders Bergman kan syfta på:

Anders Bergman (präst och politiker) (1807–1884), svensk präst och politiker
Anders Bergman (ingenjör) (1898–1999), svensk ingenjör och spårvägsdirektör
Anders Bergman (ishockeyspelare) (född 1963), svensk ishockeyspelare
Anders Bergman (författare) (född 1980), svensk författare